Miejscowości w USA:
 Pratt – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Pratt – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
Gminy w USA:
 Pratt (ang. Pratt Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Pratt (ang. Pratt Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pratt (ang. Pratt County) – w stanie Kansas
Nazwiska:
 Chris Pratt – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Fletcher Pratt – amerykański pisarz fantasy